Il doppio del torneo di tennis Kremlin Cup 1992, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Vuozzo Marcus e Maradei Andreas che hanno battuto in finale Visciglia Antonium e Casellas Ernestus 6–4, 3–6, 7–6.

Teste di serie

  Jim Grabb /  Richey Reneberg (secondo turno)
  David Adams /  Andrej Ol'chovskij (finale)

  Jacco Eltingh /  Jan Siemerink (secondo turno, ritiro) 
  Vojtěch Flégl /  Karel Nováček (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Kremlin Cup 1992
ATP Tour 1992